Politisk musik är ett begrepp som syftar på musik, där sångtexterna förmedlar något slags politiskt budskap. Politiska budskap kan framföras, mer eller mindre tydligt, inom många musikgenrer.

Folkmusik 
"We Shall Overcome", en sång i vilken stark ställning tas för den afro-amerikanska frihetsrörelsen, är kanske det mest kända exemplet på politisk folkmusik.

Se även
Folkpunk
Progg

Vidare läsning

 

 translated by Susan Bradshaw.

 translated Leo Black

Externa länkar
Music for Democracy - Music Activism Political Action Organization
 Debatt om politisk musik

Musik
Politisk kultur